Лажани могу бити:
	
 Лажани (Долнени), насељено мјесто у општини Долнени, Северна Македонија
 Лажани (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република
 Лажани (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Лажани (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Лажани (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република